Bill Cobbs – attore statunitense
 Justin Cobbs – cestista statunitense naturalizzato montenegrino
 Patrick Cobbs – giocatore di football americano statunitense
 Tasha Cobbs Leonard – cantautrice statunitense